Сирья:

 Сирья — река в России, протекает в Пермском крае, Республике Коми.
 Сирья Бахадур Тхапа (род. 1928) — непальский политический деятель, занимавший пост премьер-министра Непала 5 раз.